BiH:
Krivača (Bileća, BiH), neseljeno mjesto u općini Bileća
Krivača (Čajniče, BiH), neseljeno mjesto u općini Čajniče
Krivača (Živinice, BiH), neseljeno mjesto u općini Živinice

Srbija:
Krivača (Golubac, Srbija)
Krivača (Lebane, Srbija)
Krivača (Lučani, Srbija)